Pettyfer est un patronyme porté notamment par :

 Alex Pettyfer (1990-), acteur et mannequin anglais ;
 Joel Pettyfer (1987-), catcheur anglais.